Stardust (palabra inglesa para el polvo interestelar), puede referirse a:

Espacio y aviación 

 Stardust, una sonda espacial;
 Star Dust, avión de la British South American Airways que desapareció bajo misteriosas circunstancias en 1947 en la zona del glaciar del volcán Tupungato, de lado de los Andes argentinos.

Entretenimiento

Ficción 

 Stardust, una novela de Neil Gaiman;
 Stardust, película de 2007 basada en la novela homónima;
 Stardust Memories, (traducida como en Recuerdos de una Estrella o Memorias de un Seductor), película de 1980 dirigida por Woody Allen;
 Stardust, un personaje de Marvel cómics, heraldo de Galactus;
 Stardust Crusaders, arco argumental del manga Jojo no kimyō na bōken.

Música 

Stardust (grupo), musical colaborativo de los productores Thomas Bangalter, Alan Braxe y el vocalista Benjamin Diamond.
The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, un álbum de David Bowie publicado en 1972.
''Ziggy Stardust'', canción de David Bowie del álbum anteriormente mencionado.
Stardust, un álbum de Willie Nelson publicado en 1978.
 "Stardust", una canción de Hoagy Carmichael con letra de Mitchell Parish.
 "Stardust", una canción de Louis Armstrong.
 Stardust, una canción de Elphomega.
Stardust, tema musical de Jean Michel Jarre y Armin Van Buuren presente en el disco Electronica 1: the time machine del primero
Stardust, canción de Astro (grupo musical)
Stardust, Song & Album of Grausamkeit

Videojuegos 

 Star Dust, publicado por la casa española Topo Soft en 1987.
 Stardust (Bloodhouse), publicado por la casa finlandesa en 1993.

Otros 

 Stardust Resort & Casino, casino y centro vacacional ubicado en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.
 Stardust Club, discoteca de música electrónica y nuevas tendencias ubicada en Madrid, España.
 Stardust, personaje del luchador de tercera generación Cody Rhodes en la WWE.